Родья — греческий топоним. Может означать:

  — озеро (лагуна) залива Амвракикос.
  — деревня в общине Гревена.
  — деревня в общине Эйялия.
  — деревня в общине Малевизи.
 Родья (Лариса) — деревня в общине Тирнавос.
 Родья (Магнисия) — деревня в сообществе  в общине Нотио-Пилио.
  — деревня в общине Трифилия.
  — деревня в сообществе  в общине Эримантос.
  — деревня в общине Илида.

Другое
 Родья — персонаж поэмы «Витязь в тигровой шкуре».

См. также 
 Гранат обыкновенный
 Гостевой брак
 Родия